Șoimeni se poate referi la:

 Localități din România
 :
 Șoimeni, în trecut: Șinteu (în maghiară: Sólyomkö) - localitate din județul Cluj
 Șoimeni (Csíkcsomortán (Csík-Csomortán)) - localitate din județul Harghita
 :
 Șoimești - localitate din județul Prahova

Vezi și 
 Șoimi (dezambiguizare)
 Șoimuș (dezambiguizare)

Toponime românești